丁 est un caractère d'écriture utilisé en chinois et en japonais.

 Pour un aperçu général sur ce caractère, voir ding (tige céleste)
 Pour sa prononciation et son utilisation en japonais, voir 丁 (kanji)